TASH bzw. Tash bezeichnet:

 Transkoronare Ablation der Septum-Hypertrophie, eine Behandlungsmethode einer Herzmuskelerkrankung, der Hypertrophen Kardiomyopathie

Tash ist der Name folgender Personen:

 Tash (Rapper) (* 1972), amerikanischer Rap-Künstler
 Tash Ellison, amerikanische Sportlerin
 Tash Aw (* 1971/1973), malaysisch-englischer Schriftsteller
 Tash Sultana (* 1995), australische Musikerin

Siehe auch:
 Tasch
 Täsch

Abkürzung